Sponheuer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Sponheuer (* 1948), deutscher Musikwissenschaftler
 Günter Sponheuer (* 1945), freischaffender deutscher Maler und Diplom-Designer